Сач — фамилия. Известные носители:

 Сач, Алек Джон (, ; род. 1956) — американский музыкант венгерского происхождения, бас-гитарист оригинального состава группы Bon Jovi.
  (; род. 1990, Луцк) — украинский спортсмен-велосипедист, мастер спорта Украины, чемпион Украины в командном спринте (2015, 2016).
  (; 1944—2014) — австралийский политик.
  (; род. 1964) — английский игрок в крикет.

Другие значения 
  (; ;  и  или ; и т. д.) — предмет кухонной утвари в кухнях балканских стран, Греции, Турции.
 Сач (садж) — блюдо балканской, азербайджанской и турецкой кухни.

Примечания